Houvion peut désigner :
 Maurice Houvion (1934-), athlète français spécialiste du saut à la perche, puis entraîneur ;
 Philippe Houvion (1957-), athlète français spécialiste du saut à la perche, son fils.